Ойа́не Отаэ́ги (; ) — испанская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд: серебро (2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её сестра-близнец Лейре Отаэги — тоже кёрлингистка, они играют в одной команде.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба Txuri-Berri Curling
 Сайт клуба Txuri-Berri Curling

 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Испании